Ben Slimane bezeichnet:

* Ben Slimane (Provinz), eine Provinz in Marokko
 Ben Slimane (Stadt), die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz

Ben Slimane ist der Familienname folgender Personen:
 Anis Ben Slimane (* 2001), dänisch-tunesischer Fußballspieler
 Lotfi Ben Slimane (* 1964), tunesischer Volleyballspieler
 Mehdi Ben Slimane (* 1974), tunesischer Fußballspieler
 Mohamed Ben Slimane (* 1981), tunesischer Volleyballspieler